Simos ( oder ) ist der Name folgender Personen:

 Simos aus Magnesia, hellenistischer Dichter
 Simos aus Olynth, antiker griechischer Bildhauer
 Simos aus Salamis, antiker griechischer Bildhauer
 Simos aus Thessalien, antiker griechischer Politiker
 Simos (Maler), antiker griechischer Maler
 Simos (Toreut), antiker griechischer Toreut

Simos ist der Familienname folgender Personen:

 Georgios Simos (* 1978), griechischer Fußballspieler
 Mikko Simos (* 1976), finnischer Mittelstreckenläufer

SIMOS steht für:

 SIMOS Motormanagement-System, eine Motorsteuergeräte-Baureihe
 „Leitstelle für Sicherheit und Mobilität Stuttgart“ in Bad Cannstatt